Il Colli Bolognesi Sauvignon Serravalle è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno carico.
odore: aromatico, caratteristico, delicato
sapore: asciutto, secco, fine, tranquillo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon